Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin est le département ministériel du gouvernement béninois chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
 le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au Burkina Faso ;
 le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est un des deux ministères ivoiriens chargés de l'enseignement en Côte d'Ivoire ;
 le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est un des ministères guinéens chargés de l'enseignement supérieur en Guinée ;
 le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est un ministère de l'Algérie dont le siège se situe à Alger ;
 le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Madagascar ;
 le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est un ministère de Tunisie dont le siège se situe à Tunis.